Amphioplus stratus är en ormstjärneart som beskrevs av Cherbonnier 1963. Amphioplus stratus ingår i släktet Amphioplus och familjen trådormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Trådormstjärnor
stratus